Il doppio maschile  dell'Adidas International 2004 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Paul Hanley e Nathan Healey erano i detentori del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Hanley con Wayne Arthurs e Healey con Jordan Kerr.

Healey e Kerr hanno perso nel 1º turno contro Bob Bryan e Mike Bryan.

Arthurs e Hanley hanno perso nei quarti di finale contro Yves Allegro e Rainer Schüttler.

Jonas Björkman e Todd Woodbridge hanno battuto in finale 7–6 (7–3), 7–5  Bob Bryan e Mike Bryan.

Teste di serie
 Bob Bryan /  Mike Bryan (finale)
 Jonas Björkman /  Todd Woodbridge (campioni)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (primo turno)
 Wayne Arthurs /  Paul Hanley (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Adidas International 2004
ATP Tour 2004